Konevo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Konevo (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Vrbitsa, 
 Konevo (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Krdzjali, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar